Europacupen i fotboll 1974/1975 vanns av Bayern München från det dåvarande Västtyskland som tog sin andra raka slutseger i turneringen då man i finalmatchen besegrade Leeds United från England med 2–0 i Paris den 28 maj 1975. Matchen är beryktad för en del märkliga domslut vilket ledde till att många fans till Leeds United uttryckte sitt missnöje med domarens insats och kastade bland annat in stolar på planen. Detta medförde att Leeds stängdes av från europeiskt cupspel de kommande tre åren. Finaldomaren dömde aldrig någon större match igen.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 1974/1975 på Uefas webbplats
 Europacupresultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1974/1975
Fotbollssäsongen 1974/1975
1974 i Europa
1975 i Europa